Clarmont ist eine Gemeinde in der Schweiz und okzitanischer Name folgender französischer Gemeinden:
 Clermont (Ariège)
 Clermont (Landes)
 Clermont-le-Fort
 Clermont-sur-Lauquet